Орлиха — название населённых пунктов в России:

 Орлиха — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Орлиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.

См. также 
 Орлиха 2-я
 Орлиха 3-я